Seye peut désigner :
 la Seye, un affluent de l'Aveyron
 Abdoulaye Seye (1934-2011), athèlete français, puis sénégalais
 Abdoulaye Seye Moreau (1929-2020), joueur de basket-ball sénégalais
 Bouna Medoune Seye (1956-), cinéaste sénégalais
 Chérif Elvalide Seye (1954-2012), journaliste sénégalais
 Fary Seye (1984-), judokate sénégalaise
 Guillaume Seye (1996-), coureur cycliste belge
 Mademba Sy (1852-1918), souverain (fama) de Sansanding (Mali)
 Matthieu Seye (2002-), nageur sénégalais
 Ndothie Seye, un village du Sénégal

Homonymie de patronyme